«Золотая ветвь: Исследование магии и религии» () — пространное сравнительное исследование мифологии и религии, написанное британским (шотландским) учёным сэром Джеймсом Джорджем Фрэзером (1854—1941). Считается вехой в истории антропологии.

Содержание 
Книга родилась из исследования одного специфического культа.
Вот как сам Фрэзер описывает особенность наследования должности жреца Дианы Немийской в городе Ариция (недалеко от Рима):
В священной роще росло дерево, и вокруг него весь день до глубокой ночи крадущейся походкой ходила мрачная фигура человека. Он держал в руке обнажённый меч и внимательно оглядывался вокруг, как будто в любой момент ожидал нападения врага. Это был убийца-жрец, а тот, кого он дожидался, должен был рано или поздно тоже убить его и занять его место. Таков был закон святилища. Претендент на место жреца мог добиться его только одним способом — убив своего предшественника, и удерживал он эту должность до тех пор, пока его не убивал более сильный и ловкий конкурент.

Изначально Фрэзер предполагал, что изучение этого вопроса займёт немного времени. Однако для осмысления этого культа ему пришлось изучить множество мифов разных народов мира, что заняло четверть века, и вылилось в многотомный труд. В работе он подвергает анализу феномены магии, религии, науки, на основе чего предлагает эволюционную концепцию развития культуры в целом: «Фрейзер, разделяя идеи классического эволюционизма и предполагая, что человеческая культура в своём развитии везде проходит одинаковые ступени, разработал трехступенчатую теорию развития культуры: магия — религия — наука».

Состав произведения

Значение 

Первое издание вышло в 1890-м году в Лондоне в двух томах; второе — трёхтомное — в 1900-м; а третье издание вышло в 1906—1915 годах и состояло из 12 томов. Позже учёным был создан сокращённый вариант книги, чтобы сделать её доступной большему числу читателей.

«Золотая ветвь» способствовала снижению влияния теологической картины мира. Книга наглядно воплотила современный научный подход к обсуждению религии, которая с точки зрения науки являет общий для всех народов культурный феномен.

Книга была переведена на многие европейские языки. Русский перевод увидел свет в 1928 году (выпуски 1-4). На русский язык книга была переведена с подготовленного женой Фрэзера авторизованного сокращённого французского издания. Фрейд опирался на изыскания Фрэзера при разработке психоаналитического объяснения магии и анимизма (в трактате «Тотем и табу»). Е. М. Мелетинский относил книгу Фрэзера к первоосновам ритуально-мифологической школы в литературоведении. Канадский филолог, исследователь мифологии и лидер ритуально-мифологической школы, которая сочетает изучение традиционной мифологии и литературоведение, Нортроп Фрай считал, что «Золотую ветвь» можно рассматривать как руководство по литературоведению, а Д. Б. Викери (J. B.Vickery) отмечал, что не только идеи, но и стилистическая манера Фрэзера предвосхищает методы современной литературы.

Впоследствии «Золотую ветвь» критиковали многие специалисты по культурологии и антропологии (и, в частности, Л. Леви-Брюль, Л. Витгенштейн и В. Я. Пропп), последний писал в своей книге «Исторические корни волшебной сказки»:

Кельтологи К.-Ж. Гюйонварх и Ф. Леру в своей работе «Кельтская цивилизация» критиковали «Золотую ветвь» за упрощённую прямолинейность и европоцентризм:

Писатель Р. Грейвс откликнулся на труд Фрэзера собственной подборкой поэтических мифов (отчасти вымышленных) — трактатом «Белая Богиня». Сам Фрэзер распространил метод «Золотой ветви» на библеистику в монографии «Фольклор в Ветхом завете» (1918).

Издания 
 First edition, 2 vols., 1890. (Vol. I — II)
 Second edition, 3 vols., 1900. (Vol. I — II — III)
 Third edition, 12 vols., 1906-15. The last volume (1915) is an index. (Vol. V, VI, XII)
 Abridged edition, 1 vol., 1922. This edition abridges Frazer’s references to Christianity.
 1995 Touchstone edition, ISBN 0-684-82630-5
 2002 Dover reprint of 1922 edition, ISBN 0-486-42492-8
 Aftermath : A supplement to the golden Bough, 1937
 Abridged edition, edited by Robert Fraser for Oxford University Press, 1994. It restores the material on Christianity purged in the first abridgement. ISBN 0-19-282934-3

Переводы на русский язык

Примечания

Литература 
 Витгенштейн Л. Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрэзера // Историко-философский ежегодник. 1989. — , 1989. — С. 251—268.
 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — М., 1937.
 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). — , Наука. 1976.

Ссылки 

Копии издания 1922-го года:
 The Golden Bough from eBooks @ Adelaide
 The Golden Bough A Study Of Magic and Religion
 HTML version of The Golden Bough
 
 Download MP3 of this audio book for free at LibriVox

Антропология
Книги по этнографии и антропологии
Атеизм